Минас Вијехас има више значења:

 Минас Вијехас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Минас Вијехас (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Минас Вијехас (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Минас Вијехас (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику